A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS New Hampshire:

 : um navio depósito que serviu de 1864 a 1921; renomeado Granite State em 1904.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Connecticut que serviu de 1908 a 1921.
 : um couraçado da Classe Montana cancelado em 1943.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2008.